Nogueira ist der Name mehrerer

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Nogueira (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga
 Nogueira (Bragança), Gemeinde im Concelho de Bragança
 Nogueira (Lousada), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lousada
 Nogueira (Maia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Maia
 Nogueira (Ponte da Barca), Gemeinde im Concelho de Ponte da Barca
 Nogueira (Viana do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viana do Castelo
 Nogueira (Vila Nova de Cerveira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Cerveira
 Nogueira (Vila Real), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Real
 Nogueira do Cravo (Oliveira de Azeméis)
 Nogueira do Cravo (Oliveira do Hospital)

Personen:
 Agostinha Nogueira (* 1995), osttimoresische Fußballspielerin
 Antônio Rodrigo Nogueira (* 1976), brasilianischer MMA-Kämpfer
 Ariel Augusto Nogueira (1910–1990), brasilianischer Fußballnationalspieler
 Carlos Nogueira (* 1947), portugiesischer Künstler
 Eurico Dias Nogueira (1923–2014), portugiesischer Geistlicher, Erzbischof von Braga
 Everton Nogueira (* 1959), brasilianischer Fußballspieler
 Feliciano António Nogueira Lisboa, portugiesischer Kolonialverwalter Ende des 18. Jahrhunderts
 Fernando Nogueira (* 1950), portugiesischer Politiker, mehrfacher Minister
 João Nogueira (1941–2000), brasilianischer Sänger und Komponist

 Juan Nogueira (* 1988), brasilianischer Boxer
 Lucas Nogueira Garcez (1913–1982), brasilianischer Ingenieur und Politiker (Partido Social Progressista)
 Mariah Nogueira (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin, siehe Mariah Bullock
 Paulinho Nogueira (1929–2003), brasilianischer Sänger, Musiker und Komponist
 Tadeu de Jesus Nogueira Júnior (* 1981), brasilianischer Fußballspieler, siehe Juninho (Fußballspieler, 1981)
 Victor Nogueira (* 1959), Fußballspieler aus Mosambik
 Wellington Nogueira Lopes de Avellar (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Ygor Nogueira de Paula (* 1995), brasilianischer Fußballspieler